Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2015 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 24 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Les têtes de série n°7, Bethanie Mattek-Sands et Lucie Šafářová, s'imposent face à la paire australo-kazakh composée de Casey Dellacqua et Yaroslava Shvedova, têtes de série n°12. L'Américaine, vainqueur du double mixte au côté de Mike Bryan, remporte ainsi son quinzième titre en double dame et son deuxième en Grand Chelem, après son sacre à l'Open d'Australie 2015 avec cette même partenaire. Quant à la tchèque, finaliste en simple de cette édition, elle signe son sixième titre en double.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2015
France Double dames
Internationaux de France de tennis 2015